Die 6. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 7. bis zum 9. Oktober 1983 im französischen Paris statt. Hierbei gelang es dem dänischen Vertreter Gentofte BK, seinen fünften Titel zu gewinnen. Im Finale besiegte man deutlich den schwedischen Vertreter BMK Aura mit 7:0. Im Halbfinale wurde der deutsche Vertreter 1. DBC Bonn geschlagen, im Viertelfinale hatte Gentofte BK ein Freilos.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1983
Europapokal 1983
Europapokal 1983